Airy és un cràter d'impacte situat a les terres altes del sud de la Lluna. És l'element més meridional d'una cadena de cràters formada per Vogel, Argelander i el propi Airy. Una mica més al sud es troba Donati.

Airy té una vora gastada i quelcom poligonal, interrompuda en els seus costats nord i sud. Posseeix un sòl irregular i un pic central.

El seu nom és un homenatge a l'astrònom britànic George Biddell Airy.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt mitjà del cràter que està més proper a Airy.

Vegeu també 
 Llista de cràters de la Lluna
 Selenografia

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 Referència UAI
 LPI Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon
 Mapa LROC
 The-moon.wikispaces.com: Airy

Cràters de la Lluna